Svetovno prvenstvo v rokometu 2013 je bilo 23. svetovno prvenstvo v rokometu, ki je potekalo v šestih Španiji med 11. januarjem in 27. januarjem 2013 v konkurenci štiriindvajsetih reprezentanc. Španija je prvič gostila svetovno prvenstvo. 

Svoj drugi naslov svetovnega prvaka je osvojila Španija, ki je v finalu z rezultatom 35–19 premagala Dansko. V tekmi za bronasto medaljo pa je Hrvaška, s 26–31 premagala Slovenijo.

Prizorišča 
<div align="center">
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!Barcelona
!Madrid
!Zaragoza
!Granollers
|-
|Palau Sant Jordi
|Caja Mágica
|Pabellón Príncipe Felipe
|Palau D'Esports de Granollers
|-
|Kapaciteta: 16.500
|Kapaciteta: '''|Kapaciteta: 11.000|Kapaciteta: 5.685|-
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;" rowspan=8 colspan=3| 
! Sevilla
|-
|Palacio Municipal de Deportes San Pablo
|-
|Kapaciteta: 9.500|-
|
|-
!Guadalajara
|-
|Palacio Multiusos de Guadalajara
|-
|Kapaciteta: 5.479|-
|
|}
</div>

Kvalifikacije

 Žreb 
Žreb je potekal 19. julija 2012 v Madridu, v Španiji.

Sodniki
16 sodniških parov je bilo izbranih za to tekmovanje:

Predtekmovanje
Skupina A

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 4 || 0 || 1 || 148 || 126 || +22 || 8|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 4 || 0 || 1 || 154 || 124 || +30 || 8|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 3 || 0 || 2 || 122 || 127 || -5 || 6|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 3 || 0 || 2 || 123 || 123 || 0 || 6|-
| align="left"|  || 5 || 1 || 0 || 4 || 116 || 138 || -22 || 2|-
| align="left"|  || 5 || 0 || 0 || 5 || 117 || 142 || -25 || 0|}

Skupina B

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 5 || 0 || 0 || 184 || 136 || +48 || 10|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 3 || 1 || 1 || 151 || 131 || +20 || 7|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 ||3  || 0 || 2 || 153 || 136 || +17 || 6|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 2 || 1 || 2 || 142 || 143 || -1 || 5|-
| align="left"|  || 5 || 1 || 0 || 4 || 139 || 166 || -27 || 2|-
| align="left"|  || 5 || 0 || 0 || 5 || 121 || 178 || -57 || 0|}

Skupina C

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 5 || 0 || 0 || 151 || 130 || +21 || 10|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 4 || 0 || 1 || 134 || 110 || +24 || 8|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 3 || 0 || 2 || 150 || 128 || +22 || 6|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 2 || 0 || 3 || 135 || 120 || +15 || 4|-
| align="left"|  || 5 || 1 || 0 || 4 || 95 || 145 || -50 || 2|-
| align="left"|  || 5 || 0 || 0 || 5 || 116 || 148 || -32 || 0|}

Skupina D

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 5 || 0 || 0 || 148 || 99 || +49 || 10|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 4 || 0 || 1 || 160 || 98 || +62 || 8|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 3 || 0 || 2 || 147 || 120 || +27 || 5|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  || 5 || 1 || 1 || 3 || 130 || 123 || +7 || 3|-
| align="left"|  || 5 || 1 || 1 || 3 || 123 || 126 || -3 || 3|-
| align="left"|  || 5 || 0 || 0 || 5 || 66 || 208 || -142 || 0|}

Predsedniški pokal
17. do 20. mesto

Polfinale

Za 19. mesto

Za 17. mesto

21. do 24. mesto

Polfinale

Za 23. mesto

Za 21. mesto

Izločilni del

Osmina finala

Četrtfinale

Polfinale

Za tretje mesto

Finale

Statistics
Final ranking

Idealna postavaVratar: Levo krilo: Levi zunanji: Playmaker: Krožni napadalec: Desni zunanji: Desno krilo:'''

Ostale nagrade
Najkoristnejši rokometaš

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

Zunanje povezave 

 

2013 v športu
2013
Športne prireditve v Španiji